Le terme fathom désigne notamment :

 le fathom, une unité de mesure de profondeur anglo-saxonne, et équivalent de la brasse ;
 Fathom, une série de comics créée en 1998 par Michael Turner, et faisant référence à l'unité de mesure ;
 Fathom, un jeu vidéo sorti en 1983 ;
 La Blancpain Fifty Fathoms, montre de plongée l'entreprise horlogère suisse Blancpain.